Наба́т (от арабского «наубат» — барабанный бой):
 Набат — оповещение или тревожный сигнал для сбора людей.
 «Набат» — план по борьбе с терроризмом, применяющийся при террористической угрозе воздушному судну.
 «Набат» — советский учебный фильм о борьбе с воздушными террористами.
 «Набат» — народнический журнал.
 «Набат» — роман Нила Шустермана, третья книга в трилогии о жнецах.
 «Набат» — крупнейшее объединение анархистов Украины времен Гражданской войны, выпускавшее одноименную газету.
 Набат (нават, набот, кинва-шакери) — сладость, крупнокристаллический сахар, традиционно — виноградный. В Азербайджане и Средней Азии популярная сладость к праздничному дастархану.
 «Набат» — христианская музыкальная группа (г. Бельцы, Молдавия).
 «Набат» — стихотворение Владимира Высоцкого.

Топоним 
 Набат — деревня в Брянской области.
 Набат — посёлок в Волгоградской области.

См. также 
 «Бухенвальдский набат» — песня В. И. Мурадели и А. В. Соболева.